Obra (Groot-Polen), een plaats in Polen
 Obra (rivier), een rivier in Polen
 Obra (India), een plaats in India